Кріс Еверт виграла свій четвертий підряд US Clay Court і $10,000, у фіналі перемігши Діанне Фромгольтц з рахунком.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

U.S. Clay Court Championships
U.S. Clay Court Championships 1975